Ла Реха има више значења:

 Ла Реха (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Реха (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Реха (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Реха (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику